Scherpenseel (Eschweiler), een gehucht en stadsdeel van Eschweiler
Scherpenseel (Übach-Palenberg), een dorp en stadsdeel van Übach-Palenberg

Zie ook
Scherpenzeel (doorverwijspagina)